Storhällen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storhällen, Nagu, Åboland, 
 Storhällen, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Storhället
Storhällan
Storharun
Storhäran
Lillhällen

Robotskapade Finlandförgreningar